Termenul „Ufa” se poate referi la:

 Ufa, capitala Republicii Bașchiria.
 Ufa (râu), afluent al lui Belaia
 Ufa, gară din capitala Republicii Bașchiria
UFA - abreviere
 Studiourile de filme UFA Berlin
 UFA AG, o firmă din Elveția care produce furaje
 United Farmers of Alberta, asociație de fermieri din Canada.